James Robinson peut désigner :
 James Robinson, athlète américain ;
 James Robinson, auteur de comics ;
 James Robinson, joueur américain de basket-ball ;
 James Robinson, homme politique canadien ;
 James Robinson, joueur américain de football américain.
 James Robinson, homme politique canadien en Colombie-Britannique